Cerithiopsis pupa är en snäckart som beskrevs av Dall och William Stimpson 1901. Cerithiopsis pupa ingår i släktet Cerithiopsis och familjen Cerithiopsidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pupa